Jméno Kingston může mít několik významů:

sídla:
 Kingston – hlavní město Jamajky
 Kingston (Norfolk) – hlavní město australského ostrovního teritoria Norfolk
 Kingston (londýnský obvod) – obvod v Londýně (Spojené království)
 Kingston (Ontario) – město v kanadské provincii Ontario
 Kingston (New York) –město v USA, stát New York
 Kingston (Nový Zéland) – město na Novém Zélandu
 Kingston upon Hull – přístavní město v severní Anglii

osoby:
 Alex Kingston (* 1983) – anglická herečka
 Danny Kingston (* 1973) – britský judista
 Kofi Kingston (* 1981) – ghansko-americký profesionální wrestler
 Maxine Hong Kingston (* 1940) – čínsko-americká autorka románů
 Sean Kingston – pseudonym americko-jamajského reggae zpěváka Kiseana Andersona

ostatní:
 Kingston Frontenacs – kanadský juniorský hokejový tým
 Kingston Technology – kalifornský výrobce paměťových technologií; v Česku známý produkcí paměťových modulů a USB flash pamětí
 The Kingston Trio – americká folková hudební skupina
 Třída Kingston – lodi kanadské pobřežní ochrany

konstrukce plavidel:
 Kingston (lodě) – vstupní hrdlo vevařené do obšívky plavidla, nejčastěji do outoru, opatřeného otvory průměru 10 mm. Instalují se zpravidla 2 ve strojovně. Je do nich přiveden tlakový vzduch k profukování sít a teplá voda k rozmrazování.

Externí odkazy